Bölöni est un patronyme porté par :

 László Bölöni (né en 1953), ancien footballeur roumain, désormais entraîneur.
 Domokos Bölöni (né en 1946), écrivain et journaliste roumain de langue hongroise.